Someday Came Suddenly перший студійний альбом американської пост-хардкор-групи Attack Attack!, який був випущений 11 листопада 2008 року.

Треклист 
 Hot Grills and High Tops - 0:42
 Stick Stickly - 3:31
 Bro, Ashley's Here - 3:18
 Shred, White and Blue - 2:35
 Party Foul - 2:36
 What Happens If I Can't Check My MySpace When We Get There? - 2:36
 Interlude - 2:07
 The People's Elbow - 2:37
 Kickin' Wing, Animal Doctor - 2:28
 Dr. Shavargo Pt. 3 - 3:42
 Catfish Soup - 2:58
 Outro - 1:24

Джерела 
 Someday Came Suddenly  Allmusic
 Someday Came Suddenly  last.fm

Альбоми Attack Attack!
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми